Frantin est un nom de famille notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Louis-Nicolas Frantin (1740–1803), imprimeur-libraire français ;
 Jean-Marie-Félicité Frantin (1778–1863), historien et écrivain français, fils du précédent.

Notes et références